Schlacht bei Antiochia steht für folgende militärischen Konflikte:

 Belagerung von Antiochia, 1097/1098
 Schlacht bei Antiochia am Mäander, 1211
 Belagerung von Antiochia (1268)